Beichlingen steht für:

 Beichlingen, ein Ort im Landkreis Sömmerda in Thüringen
 Beichlingen (Adelsgeschlechter), zwei thüringische Adelsgeschlechter
 Grafschaft Beichlingen, Thüringen
 Schloss Beichlingen, Sitz des Adelsgeschlechts
 Palais Beichlingen, ein Palais in Dresden (Sachsen)